Кашчела́н () — черногорская фамилия. Известные носители:

 Кашчелан, Младен (род. 1983) — черногорский футболист.
 Кашчелан, Предраг (род. 1990) — черногорский футболист, двоюродный брат Младена.